Betel, ciutat mencionada a la Bíblia.
 Bethel (Bielefeld), barri de Bielefeld (Alemanya)
 Bethel (Guatemala), població de Guatemala del departament d'El Petén
 Bethel Church, comunitat protestant amb seu a Redding (Califòrnia)
 Poblacions dels Estats Units:
 Bethel (Alaska), ciutat d'Alaska
 Bethel (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Bethel (Connecticut) població dels Estats Units a l'estat de Connecticut 
 Bethel (Delaware)
 Bethel (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Bethel (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Bethel (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Bethel (Ohio) població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Bethel (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont
 Bethel Acres, població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Bethel Island, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 East Bethel, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Bethel Springs població dels Estats Units a l'estat de Tennessee